İlham Tanui Özbilen – mezzofondista keniota naturalizzato turco
 Moses Tanui – ex mezzofondista e maratoneta keniota
 Paul Tanui – mezzofondista keniota
 William Tanui – ex mezzofondista keniota